Преснецово — название населённых пунктов:

Россия 
 Преснецово — деревня в Можайском районе Московской области.
 Преснецово — село в Лысковском районе Нижегородской области.
 Преснецово — деревня в Алексинском районе Тульской области.